A magyarországi barlangok neveit tartalmazza az összeállítás ábécé sorrendben. Azoknak a barlangoknak a nevei találhatók itt, amelyeket felvettek az Országos Barlangnyilvántartásba. A lista felsorolja a jelenlegi hivatalos barlangnevek szinonimáit és a régen ismert, de már megsemmisült barlangok neveit, valamint a barlangnak leírt, a köznyelvben barlang néven ismert, de tudományosan barlangnak nem nevezhető üregek neveit is. A térképeken barlangnévvel, barlangjellel feltüntetett mesterséges üregek szintén szerepelnek benne.

Betűrendben:


1–9

A

Á

B

C

Cs

D

E

É

È

F

G

Gy

H

I

Í

J

K

L

Ly

M

N

Ny

O

Ó

Ö

Ő

P

Q

R

S

Sz

T

Ty

U

Ú

Ü

Ű

V

W

Y

Z

Zs

Irodalom 

 Eszterhás István: Lista a Bakony barlangjairól. A Bakonyi Természettudományi Múzeum Közleményei, 1984. (3. köt.) 13–30. old.
 Kordos László: Magyarország barlangjai. Gondolat Könyvkiadó, Budapest. 1984. 281–309. old.
 Országos Barlangnyilvántartás
 Szenti Tamás: Magyarország nemkarsztos eredetű barlangjainak irodalma 2000-ig. (Barlangnévmutatóval). Kézirat a szerző tulajdonában, 2001.

Földrajzi listák
Barlangok